MULE

 Multifunctional Utility/Logistics and Equipment — семейство роботизированных боевых машин высокой проходимости. Предназначались для доставки военного имущества, личного состава, инженерной разведки местности и огневой поддержки мотопехотных подразделений, действующих в пешем строю в труднодоступной местности. Программа закрыта в 2011.
 MULtilingual Enhancement — расширение программы GNU Emacs.
 MULE — Беспилотный медицинский вертолет. Разрабатывается на базе беспилотного летательного аппарата X-Hawk.
 M.U.L.E. — компьютерная игра 1983 года.

Примечания